

События 
 Консулы Тит Статилий Север и Луций Альфидий Геренниан.
 Проведя три года в Карунтских горах, после долгой войны Марк Аврелий одержал победу и освободил Паннонию.

Родились 
 Сыма Лан, китайский чиновник и политик (ум. 217)
 Тянь Юй, китайский генерал и политик (ум. 252)
 Сюй Гань, китайский философ и поэт (ум. 218)
 Чжао Янь, китайский генерал и политик в эпоху Троецарствия в Китае (ум. 245)

Скончались 
 8 апреля — Дионисий Коринфский, епископ Коринфа, христианский писатель.

См. также